Baker é o nome de três condados diferentes dos Estados Unidos:
Condado de Baker, em Flórida.
Condado de Baker, em Geórgia.
Condado de Baker, em Oregon.

Desambiguações de topônimos